Terminator av engelska terminate ("avsluta", "utplåna"), kan avse:

 Terminator (astronomi) – gränsen mellan dag och natt på en himlakropps yta
 Terminator (nätverk) – ett element som ansluts i ena änden av en vågledare 
 Terminator (djur) – ett släkte av steklar

Film
Terminator (franchise) – en filmserie
 Terminator – en film från 1984
 Terminator 2 – en amerikansk science fiction-action från 1991
 Terminator 3 – en amerikansk science fiction-action från 2003
 Terminator Salvation – en amerikansk science fiction-action från 2009
 Terminator: Genisys –  en reboot
 Terminator: The Sarah Connor Chronicles – en TV-serie
 Terminator (rollfigur) –  Arnold Schwarzeneggers rollfigur i Terminator-serien

Se även
 Antti Törmänen, finländsk ishockeyspelare med smeknamnet Törminator